Clemens Walch (ur. 1987), austriacki piłkarz
 Ewald Walch (ur. 1940), austriacki saneczkarz
 Wilhelm Walch (1912–1941), austriacki i niemiecki narciarz alpejski